Az 1988. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 15-én rendezték a Nakiska síközpontban. Az aranyérmet a svájci Pirmin Zurbriggen nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1988. évi téli olimpiai játékokon